Xolotl s-ar putea referi la

 Xolotl, important zeu aztec 
 Xolotl (persoană), conducător Chichimec din secolul al XIII-lea 
 Codex Xolotl, manuscris din timpul cuceririi spaniole a Mexicului, care se referă la zona sa centrală
 Xolotl (formație), trupă de black metal

!
Nume proprii